Rufine ou Rufina est un nom propre féminin qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Rufine ou Rufina est un prénom, féminin de Rufin, peu usité dans les pays francophones.

Rufine ou Rufina peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Rufine de Séville et Juste de Séville († vers 287), ou Justa et Rufina, vierges, potières de profession, martyres à Séville en Andalousie ; fêtées le 17 juillet par l'Église catholique romaine et le 19 juillet par les Églises orthodoxes.
 Sainte Rufine est un tableau de Diego Vélasquez

Références